Пиар — связи с общественностью
 Пиар — член монашеского ордена пиаров, или пиаристов

Персоналии 
 Пиар, Клод (род. 1940) — французский профессор университета, преподаватель физической культуры и спортивных дисциплин.
 Пиар, Мануэль (1774—1817) — генерал, участник венесуэльской войны за независимость.

См. также 
 PR